Daniel – imię męskie

Osoby 
 Daniel – prorok z biblijnej Księgi Daniela
 Daniel – postać wspomniana w Księdze Ezechiela
 Daniel z Egiptu – zm. 309, święty, męczennik
 Daniel – średniowieczny biskup Winchesteru
 Daniel – piłkarz plażowy
 Daniel Halicki – król Rusi w latach 1253–1264, założyciel Lwowa
 Daniel Kłosek – polski wokalista
 Alicja Daniel – polska judoczka

Zwierzęta 

 daniel (Dama) – rodzaj ssaka z rodziny jeleniowatych (Cervidae)
 daniel zwyczajny – gatunek jeleniowatego ze wspomnianego wyżej rodzaju daniel

Inne 
 Daniel – utwór Eltona Johna
 Daniel – szczyt w Austrii, w grupie górskiej Ammergauer Alpen 
 Daniel – polski herb szlachecki
 Daniel – przysiółek wsi Pośrednik w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Miejscowości w USA 
 Daniel – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Wasatch
 Daniel – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sublette

Inne

da:Daniel (drengenavn)
la:Daniel (praenomen)
sv:Daniel